Derivat er i almindelig betydning noget, som er dannet af eller afledt af noget andet. Derivat er her omtalt i tre forskellige sammenhænge:

Derivat (matematik) – en afledt funktion i matematikken
Derivat (grammatik) – et afledt ord i grammatikken 
Derivat (finansiering) – en kontrakt afledt af prisen på et underliggende gode
Derivat (kemi) – et kemisk stof, der kan afledes af et andet, grundlæggende stof.